LKR – codice valutario ISO 4217 della Rupia singalese, valuta dello Sri Lanka